Miejscowości w Anglii:
 Crockham Heath
 Crockham Hill